Игнашкина Татьяна Григорьевна (укр. Ігнашкіна Тетяна Григорівна) - украинская артистка театра и кино, литератор, педагог, Заслуженная артистка Украины (1993).

Биография 

29 октября 1954 - родилась в городе Днепропетровск

Образование 
1970 - окончила Игренскую восьмилетнюю музыкальную школу Днепропетровской области по классу скрипки.

	1974 - 1976 - обучение  в учебно-театральной студии при Львовском академическом театре имени М.Заньковецкой (курс С. В. Данченко).

	1989 - окончила театроведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого (курс И. Д. Безгина).

1976 -  окончание учебно-театральной студии, начало работы в театрах Ужгорода, Херсона, Киевском театре поэзии.

	с 1986 – ведущий мастер сцены Киевского академического Молодого театра.

	1993 -  удостоена звания - Заслуженная артистка Украины.

	2007 -  окончила режиссёрский факультет Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Семья

Муж 
	Калашников Вадим Федорович - режиссёр, сценарист, театровед и педагог. Кандидат искусствоведения, доцент, профессор. Лауреат всесоюзных и всеукраинских конкурсов режиссёров и сценаристов. Осуществил постановку 300 спектаклей и шоу-программ. Автор книг, пьес, сценариев, научных изданий.

Театральные работы

Львовский государственный академический украинский драматический театр имени М. Заньковецкой 
 1974 – «Дамы и гусары» А. Фредро – Зузя. Режиссёр З. Хшановский.

Закарпатский областной государственный украинский музыкально-драматический театр 
 1976 – «Колдунья синих гор» В.Сычевского – Галя Кравчук. Режиссёр Я. Геляс.
 1976 – «Ценой любви» А. Корниенко – Ксения. Режиссёр Я. Геляс.

Херсонский государственный украинский музыкально-драматический театр 
 1976 – 1978 - «Мать-наймычка» Т. Шевченко – Катерина. Режиссёр А. Бутов.
 1976 – 1978 - «Шельменко-денщик»  Г. Квитки-Основьяненко – Присинька,  Эвжени.
 1976 – 1978 –  «Как вернуть мужа» В.Мейо и М. Эннекена – Бетси
 1976 – 1978 –  «Королева тюльпанов» Ю. Мокриева – Лина. Режиссёр А. Бутов.
 1976 – 1978 –  «Мои Надежды» М. Шатрова – Инка. Режиссёр А. Бутов.
 1976 – 1978 –  «Твои шестнадцать» Т. Ян – Ольга. Режиссёр С. Ивахин.
 1976 – 1978 – «Отпуск в Ленинграде» М. Гиндина и Г. Рябкина – Светлана. Режиссёр А. Куница.
 1976 – 1978 –  «Любовь д'Артаньяна» Ю. Гальперина – Фрейлин. Режиссёр А. Горбенко.

Киевский театр поэзии 
 1982 – «Кларнеты нежности» П. Загребельного и В. Калашникова – Наталия. Режиссёр В. Калашников.
 1983 – «Чтоб всей вселенной шла любовь» В. Калашникова – Вторая (Лиля Брик, Татьяна Яковлева). Режиссёр В. Калашников.
 1983 – «Бесконечный дневник» Э.Межелайтиса (инсценизация В. Калашникова) – Прекрасная Дама, Коломбина, Актриса, Стюардесса, Девушка, Дочка, Судьба, Смерть. Режиссёр В. Калашников.
 1983 – «Свидание с любовью» А. Стельмашенко (по интимной лирике украинских поэтов) – Она. Режиссёр Г. Макарчук.

Киевский академический Молодой театр 
 1986 – «Баня» В. Маяковского – Поля. Режиссёр В. Шулаков.
 1986 – «Золотой цыпленок» В. Орлова, музыка В. Назарова – Лисица. Режиссёр В. Шулаков.
 1987 – «Синие кони на красной траве» М. Шатрова – Нарынкова. Режиссёр Л. Танюк
 1988 – «Сирано де Бержерак» Э. Ростана – Дуэнья. Режиссёр В. Шулаков.
 1988 – «Сватанье на Гончаровке» Г. Квитки-Основьяненко – Параска. Режиссёр В. Шулаков.
 1988 – «Хоттабыч» Л.Лагина – Мать, Зинаида Сигизмундовна. Режиссёр В. Шулаков.
 1988 – «За двумя зайцами» М.Старицкого – Устя. Режиссёр В. Шулаков.
 1990 – «Марат – Сад» П. Вайса – Симона. Режиссёр В. Шулаков.
 1991 – «Шельменко-денщик» Г. Квитки-Основьяненко – Фенна Степановна. Режиссёр В. Гурьев.
 1991 – «Король и морковь или все как в сказке» В. Кшеминского – Леди Олрайт. Режиссёр Я. Козлов.
 1993 – «Вот так погиб Гуска» Н. Кулиша – Настонька. Режиссёр Е. Морозов.
 1994 – «Эрлин» О. Уайльда (по пьесе «Веер леди Виндермир») – Леди. Режиссёр В. Шулаков.
 1995 – «Житие простых» Н. Ворожбит – Мать. Режиссёр Ю. Сидоренко.
 1996 – «Семь жен Синей Бороды» А. Володина – Вторая жена. Режиссёр О. Озеров.
 1998 – «Малыш» Ж. де Летраза, музыка Ю. Шевченко – Анриэтт. Режиссёр В. Бегма.
 1999 – «РЕхуВИлий ЗОР» Н. Гоголя, Н. Кулиша – Сара. Режиссёр С. Моисеев.
 2002 – «Волшебник Изумрудного города» - Генгема. Режиссёр А. Воротченко.
 2004 – «Кайдаши» Н. Дубины за И.  Нечуем-Левицким – Палажка. Режиссёр Н. Яремков.
 2008 – «Конотопская ведьма» Б. Жолдака, музыка И. Поклада по повести  Г. Квитки-Основьяненко – Приська Чирячка. Режиссёр Н. Яремков.
 2010 – «Талант» М. Старицкого – Елена Николаевна. Режиссёр Н. Яремков.
 2013 – «Гоголь-моголь из двух яиц» по пьесе «Самоубийца» М. Эрдмана – Раиса Филипповна. Режиссёр А. Меркулова.
 2013 – «Любовь людей» Д. Богославского – Ольга Борисовна, мать Люськи. Режиссёр С. Жирков.
 2013 – «Бери, люби, убегай» О. Савченко – Мария Ивановна, Мать Лоры, Хозяйка долговой квартиры. Режиссёр К. Стейнбейс.
 2015 – «Очарованный» по пьесе «Бесталанная» И. Карпенко-Карого – Ганна. Режиссёр А. Билоус.
2018 – «Кайдаши» Н. Дубины за И.  Нечуем-Левицким – Кайдашиха. Режиссёр Н. Яремков.
2019-"Добро пожаловать в ад"В.Зуев-Роза.Режиссер А.Билоус.
2021-"Девичий виноград"Н.Коляда-Лариса Сергеевна.Режиссер С.Корниенко.

Киевский театр-студия «Маска» 
 1980 – «Иван-пионер и волшебная ёлочка» В. Иващенко и В. Калашникова – Снегурочка. Спектакль удостоен звания лауреата Всесоюзного смотра детских новогодних зрелищ на современную тему.
 1987, 1991, 1997 – «Новогодние приключения Лисицы» В. Калашникова – Лисица.
 1988 – «Живи и помни» В. Распутина – Моноспектакль.
 1992 – Всеукраинський фестиваль искусств, посвященный годовщине «Экономбанка» (областной муздрамтеатр, Ровно) – Ведущая.
 1995 – 1-й Всеукраинский конкурс артистов эстрады «Солнечный скиф-95» (ДК «Современник» Энергодар Запорожской области) – Ведущая.
 1995 – Заключительный гала-концерт лауреатов 1-го Всеукраинского конкурса артистов эстрады и звезд украинской эстрады «Солнечный скиф-95» (ДК «Современник» Энергодар Запорожской области) – Ведущая.
 1996 – «Маруся Чурай» Л. Костенко – Моноспектакль.
 2001 – «Тебя нет, но я все с тобой!» В. Калашникова – Моноспектакль о Лесе Украинке.
 2002 – Межнациональный фестиваль «Украинская родня» (РДК Барышевского, Бородянского, Переяслав-Хмельницкого, Яготинского, Киево-Святошинского районов Киевской области) – Ведущая.
 2005 – «И вечно – бой!» В. Калашникова (о жизни и любви А. Блока) – Моноспектакль.
 2006 – «Как стать звездой» В. Калашникова – Моноспектакль.

Фильмография

Художественное кино 
 1972 – «Второе дыхание» – Стюардесса
 2011 – «Ефросиния-2» (49-я серия) – Медсестра
 2011 – «Порох и дробь» (5-я серия) – Продавщица
 2011 – «Семейные мелодрамы» (39-я серия) – Марина
 2011 – «Страсти по Чапаю» (2-я серия) – Купчиха Акулина
 2012 – «Джамайка» (36-я, 55-я серии) – Соседка
 2012 – «Возвращение Мухтара – 2 » («Запятнанная репутация», 28-я серия) – Уборщица
 2012 –  «Возвращение Мухтара – 2 » («Беби Бум», 42 серия) – Иннеса Петровна
 2012 –  «Возвращение Мухтара – 2 » («Мнительность», 60 серия) – Зинаида Петровна
 2012 – «Казаки» (3-4 серии) – Казачка
 2012 – «Генеральская сноха» (2 серия) – Фая
 2013 – «Птица в клетке» (3 серия) – Валя
 2014 – «Верни мою любовь» – Соседка Веры
 2014 – «Пока станица спит» – Степанида
 2014 – «Страна У» («Освобождение Юлии»). Новый сезон (Выпуск 36) – Анна Матвеевна
 2014 – «Личное дело» – Панкова
 2014 – «Муж на час» – Генриетта Павловна
 2014 – «Возвращение Мухтара – 2» («Золотая собака», 94 серия) – Вероника Павловна
 2014 – «Дворняжка Ляля» – Торговка
 2015 – «Последний янычар» – Степанида
 2015 – «Ведьма» – Крестьянка
 2015 – «Забудь и вспомни» – Повариха
 2015 – «Окно жизни» – Тамара Петровна
 2015 – «Родственнички» – Валя
 2015 – «Отдел 44» (34серия) – Маргарита Шушко
2016 – «Слуга народа-2. От любви до импичмента» (5 серия) – Галина Петровна
2017 – «В последний раз прощаюсь» (1 серия) – Продавщица
2017 – «Доктор Ковальчук» (1 серия) – Скандалистка
2017 – «Линия света» (2 серия) – Женщина из автобуса
2017 – «Неисправимые» (4 серия) – Соседка Зины
2017 – «Подкидыши-2» (7,11,14 серии) – Тамара Петровна Рудник
2017-2018 – «Когда мы дома.Новая история»(7,12,18 серии) – Степановна
2018 – «Кладовая жизни» (4 серия) – Регистратор
2018 – «Папаньки» (5 серия – Глебовна
2019 – «Маршруты судьбы» (7 серия) – Александра
2019 – «Крепостная» – Горпына
2019 – «Вскрытие покажет» (4 серия) – Дачница
2019 – «Загадка для Анны» (9 серия) – Лариса Конопенко
2019 – «Сердце матери» (18 серия) – эпизод
2019- "Подлежит уничтожению" (3 серия)- Дама
2019-"Замок на песке"(2серия)-эпизод
2019-"Все,ничего и что-то еще"-Бабушка
2020-"Вызов"(22серия)-соседка Нины
2021-"Участковый с ДВРЗ-2"(3 серия)
Людмила Алексеевна.

Телевизионная карьера 
 2015 – Клип «Номер 23» Ивана Дорна – Мать. Режиссёр И. Дорн

Награды 
 1990 – Лауреат Республиканского конкурса «Укрэстрада – 90» (І премия)
 1991 – Лауреат 1-го Всесоюзного конкурса режиссёров эстрады и массовых зрелищ
 1993 – Присвоено почетное звание заслуженной артистки Украины
 1999 – Лауреат IV Всеукраинского конкурса профессиональных чтецов имени Леси Украинки
 2014 – Медаль «25 лет Творческого союза «Ассоциации деятелей эстрадного искусства Украины»
 2015 – Медаль «Звезда украинской эстрады»

Книги 
 Калашников В..Ф. Полнота любви. Пьесы. Материалы. Документы. – К.: Стелла Гранд, 2011. – 210 с., илл.
 Игнашкина Т. Г. Тайны актёрской жизни. – К.: КОО АДЭИ Украины, 2014. – 167 с., илл.

Пресса 
 Решая общечеловеческие проблемы // Советская Кубань. – 1976. – 29 июня.
 Костенко Л. Сдавай каждый миг экзамен на человека.. // Ленинское знамя. – 1978. – 21 февр.
 Киеву 1500. Театр поэзии // Театрально-концертный Киев. – 1981. –  № 18. – С. 14. Рукас Е. Постигнуть микрокосм поэта // Театрально-концертный Киев. – 1982.–№ 3.– С. 910.
 Шарварок А. Театр поэзии // Литературная Украина. – 1982. – 21 окт.
 Губарец В. Словом поэтическим // Утро. – 1982. –  № 12. – С. 18.
 Талабан В. Поэзия – её призвание // Знамя коммунизма. – 1983. – 3 февр.
 Сценичемкая жизнь поэтического слова // Театрально-концертный Киев. – 1983. –  № 8. – С. 9.
 Сингаевский Н. Талант – тайна творчества // Согласие. 1994. – № 6. – 10 февр. – С. 4.
 Лабинский Н. Феномен Татьяны Игнашкиной // Культура и жизнь. – 1994. – 12 февр.
 Оношенко Е. Львовский шарм киевской актрисы // Театрально-концертный Киев. – 1996. – № 3. – С. 13–14.
 Подлужная А. Не страшно моим мыслям в осеннее ненастье… // Говорит и показывает Украина. – 1999. – 14 окт.
 Подлужная А. «Лесина осень» - первый юбилей // Зеркало недели. – 1999. – 16 окт.
 Шудря Н. Душой трепетна, искриста остроумием… // Культура и жизнь. – 2008. – 3 сент.
 Ботина-Майорова Е. Тайны актёрской жизни // Украина Бизнес Ревю. – 2015. – № 9–10. – С.7. – 9 марта.
 Подлужная А. Как стать актрисой? // День. – 2015. – 12 авг. – № 143.